Новоэкономическое — название населённых пунктов на Украине:

 Новоэкономическое — посёлок городского типа в Покровском районе Донецкой области.
 Новоэкономическое — название города Мирноград в Донецкой области в 1957—72 годах.